The Living and the Dead ist der Titel von:

 The Living and the Dead (Film), britischer Film aus dem Jahr 2006
 The Living and the Dead (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2016